Фрасибул Мілетський — тиран давньогрецького міста Мілет
 Фрасибул Сиракузький — тиран давньогрецького міста Сиракузи

Див. також 
 Фрасибул (значення)